Pristomyrmex africanus  — вид муравьёв рода Pristomyrmex (Formicidae) из подсемейства . Эндемики Африки.

Распространение 
Афротропика: Ангола, Габон, Гана, Заир, Камерун, Кения.

Описание 
Мелкие (2—3 мм) мономорфные муравьи. Окраска варьирует от оранжево-коричневой до черновато-бурой; брюшко темнее груди и головы. Длина головы составляет 0,70—0,90 мм (ширина — 0,68—0,92 мм). Проподеум — с шипиками или зубцами. Петиоль — со стебельком спереди. Брюшко блестящее.

Примечания

Литература 
 
 
 Zettel (2007). A new species of Pristomyrmex Mayr 1866 (Hymenoptera: Formicidae) from Cebu, the Philippines. Linzer Biologische Beitraege, 39(2): 1251—1255.

Pristomyrmex
Животные, описанные в 1931 году
Эндемики Африки
Насекомые Африки